Bäck může být:

 Vila Bäck, vila manželů Bäckových

příjmení osob
 Robban Bäck (* 1985), švédský hudebník

Poznámka 
Z něm. Bäcker, Bäck (pekař)

Podobná příjmení 
 Bek
 Beck